Strangers è il settimo album in studio non EP della cantautrice statunitense Marissa Nadler, pubblicato il 20 maggio 2016.

Tracce

Collegamenti esterni